En el Gènesi, capítol vint-i-dosè, Quemuel és el fill de Nahor (fill de Tèrah) amb Milcà i el pare d'Aram, Quèssed, Hazó, Pildaix, Idlaf i Betuel.

Referències 

Personatges del Gènesi